Давыдовичи — название ветви династии Рюриковичей и населённых пунктов в Белоруссии.

Ветвь династии Рюриковичей 
 Давыдовичи — ветвь династии Рюриковичей, происходящая от князя Давыда Святославича, XII век.
 Давыдовичи — ветвь династии Рюриковичей, происходящая от князя Давыда Ольговича, XIII—XIV века.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Давыдовичи — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Давыдовичи — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Давыдовичи — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

См. также 
 Давыдович